Die Deutsche Volleyball-Bundesliga 2007/08 wurde ausgetragen:

 bei den Herren, siehe Deutsche Volleyball-Bundesliga 2007/08 (Männer)
 bei den Damen, siehe Deutsche Volleyball-Bundesliga 2007/08 (Frauen)